Angivaren kan syfta på:

 Angivaren (roman) – roman från 1925 av Liam O'Flaherty
 Angivaren (1935) – film från 1935 av John Ford, baserad på O'Flahertys roman
 Angivaren (1947) – film från 1947 av Henry Hathaway
 Angivaren (1968) – film från 1968 av Jules Dassin, originaltitel Uptight, även känd som Up Tight!
 Angivaren (seriealbum) – ett seriealbum från 1972 med Lucky Luke